Dorfen steht für:

Orte in Deutschland:
 Dorfen, Stadt im Landkreis Erding, Bayern
 Dorfen (Altenmarkt an der Alz), Dorf der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Dorfen (Aßling), Ortsteil der Gemeinde Aßling, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Dorfen (Bopfingen), Weiler im Stadtteil Flochberg von Bopfingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Dorfen (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen a.d.Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Dorfen (Garching a. d. Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching a. d. Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Dorfen (Icking), Ortsteil der Gemeinde Icking, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Dorfen (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Dorfen (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Dorfen (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Dorfen (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Dorfen (Töging a. Inn), Ortsteil der Stadt Töging a. Inn, Landkreis Altötting, Bayern

Orte in Österreich:
 Dorfen (Gemeinde Hochburg-Ach), Ortschaft in der Gemeinde Hochburg-Ach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Sonstiges:
 Dorfen (Isar), ein Nebenfluss der Isar in Oberbayern